Osoby o tym nazwisku:
 Andreas Mikkelsen – norweski kierowca rajdowy
 Brian Mikkelsen – duński polityk
 Ejnar Mikkelsen – duński odkrywca, autor książek o tematyce arktycznej i dziennikarz
 Jákup Mikkelsen – farerski piłkarz
 Henriette Mikkelsen – duńska piłkarka ręczna, olimpijka
 Lars Mikkelsen – duński aktor filmowy i telewizyjny
 Mads Mikkelsen – duński aktor filmowy
 Mads Boe Mikkelsen – farerski piłkarz
 Ragnhild Mikkelsen – norweska panczenistka
 Tobias Mikkelsen – duński piłkarz
 Vern Mikkelsen – amerykański koszykarz